

Cinema
The Adventurers – film statunitense del 1951 diretto da David MacDonald
L'ultimo avventuriero (The Adventurers) – film statunitense del 1969 diretto da Lewis Gilbert

Letteratura
L'ultimo avventuriero (The Adventurers) – romanzo del 1966 di Harold Robbins

Pagine correlate
The Adventurer